Cette liste de maisons d'édition de bande dessinée regroupe des maisons d'éditions du monde entier publiant de la bande dessinée.

Liste 
Sauf précisions, les maisons d'éditions citées ci-dessous publient principalement des bandes dessinées produites dans leur pays d'origine (bande dessinée franco-belge pour les maisons d'éditions française et belge, comics pour les américaines, manga pour les japonaises, etc.).

Notes et références 

Liste en rapport avec la bande dessinée
Bande dessinée